Любимовский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

 Любимовский сельсовет — Далматовский район, Курганская область.
 Любимовский сельсовет — Большесолдатский район, Курская область.
 Любимовский сельсовет — Кореневский район, Курская область.
 Любимовский сельсовет — Фатежский район, Курская область.